Relax er det 13. studiealbum af den danske sangerinde og sangskriver Anne Linnet, der blev udgivet i 2003 via Circle Records.

Spor  
På albummet var sangene:

Referencer 

Anne Linnet-album
Album fra 2003